Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Szewczenko – piłkarz ukraiński
 Andrij Szewczenko – polityk ukraiński
 Anna Szewczenko – kazachska biegaczka narciarska
 Dmitrij Szewczenko – rosyjski szermierz, florecista
 Ihor Szewczenko – ukraiński prawnik i przedsiębiorca
 Maksim Szewczenko – kazachski piłkarz
 Miefodij Szewczenko – radziecki wojskowy
 Mykyta Szewczenko – piłkarz ukraiński
 Ołeksij Szewczenko – piłkarz ukraiński
 Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener 
 Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener
 Serhij Szewczenko – ukraiński piłkarz i trener
 Tanja Szewczenko – niemiecka łyżwiarka figurowa
 Taras Szewczenko – poeta ukraiński
 Walentina Szewczenko – kirgiska zawodniczka MMA
 Wałentyna Szewczenko – ukraińska biegaczka narciarska
 Wałentyna Szewczenko – ukraińska i radziecka polityk 
 Wasilij Szewczenko – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Wiaczesław Szewczenko – piłkarz ukraiński
 Witalij Szewczenko – piłkarz rosyjski i radziecki
 Władimir Szewczenko – radziecki polityk
 Władimir Szewczenko – radziecki i rosyjski polityk

Miejscowości:
 Szewczenko – dawna nazwa miasta Aktau w Kazachstanie
 Szewczenko – dawna nazwa polskiej wsi Lutowiska
 Szewczenko – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 Szewczenko – osiedle typu wiejskiego w Rosji w obwodzie kurskim

Film:
 Taras Szewczenko – radziecki film biograficzny z 1951 r.